Linn County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Linn County, Iowa 
 Linn County, Kansas 
 Linn County, Missouri 
 Linn County, Oregon

fr:Comté de Linn